Сатохито (識仁) Император Рэйгэн (霊元天皇) (9 июля 1654 — 24 сентября 1732) — 112-й император в истории Японии, правил с 5 марта 1663 по 2 мая 1687. Титул — Атэ-но-мия (高貴宮).

Имя 
Посмертное имя образовано объединением кандзи имен двух предыдущих правителей: Императора Корэя (孝霊) и Императора Когэна (孝元).

Биография 
Император родился 9 июля 1654 года. Он был шестнадцатым сыном императора Го-Мидзуноо. Матерью мальчика была фрейлина Соно Кунико, дочь министра печати Соно Мотонари. Новорождённому дали имя Сатохито и титул принц Атэ.

В феврале 1658 года принц был провозглашён наследником трона. Через пять лет его старший брат, император Го-Сай, передал ему престол

В течение первых лет правления император Рэйгэн был номинальным главой государства. Реальная власть в стране принадлежала его отцу, бывшему императору Го-Мидзуноо. После смерти последнего в 1680 году, Рэйгэн взялся за реформирование императорского двора, направленное на возрождение авторитета японского монарха. Он занимался реставрацией старинных дворцовых обычаев и ритуалов, а также поддерживал дружеские отношения с сёгунатом Токугава. В частности, в 1683 году император возродил древний титул наследников трона — наследного принца, который пожаловал своему сыну Асахито, будущему императору Хигасияма.

В 1687 году император Рэйгэн передал престол сыну Асахито, а сам принял титул отставного монарха — дайдзё тэнно. В том же году, при его содействии, новый император Хигасияма совершил забытый обряд  — жертвование предкам императора и божествам Неба и Земли нового урожая с молитвой за процветание и покой страны — который не проводился последние 300 лет.

В 1713 году император Рэйгэн принял монашеский постриг и буддийское имя . Остаток жизни он продолжал руководить делами двора в качестве «серого кардинала». Отставной монарх занимался изучением японской литературы и поэзии и считался ведущим поэтом и каллиграфом того времени.

24 сентября 1732 года император Рэйгэн умер в 78-летнем возрасте. Его похоронили в  на территории монастыря Сэнрю-дзи в районе Хигасияма в Киото

Генеалогия 
16 сын Восьмой сын Императора Го-Мидзуно (後水尾天皇). Мать — фрейлина Кунико (新広義門院国子).
 Пятый сын: Наследный принц Асахито(朝仁), будущий Император Хигасияма (東山天皇)

Примечания

Литература 
 
  『新編　日本史辞典』 (Новое издание. Словарь истории Японии) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69))

 06